Актайлак — название населённых пунктов в Казахстане:

 Актайлак — село в Жанааркинском районе Карагандинской области.
 Актайлак (бывшая Никаноровка) — село в Иртышском районе Павлодарской области, ликвидировано в 2015 г.